Университет Сан-Паулу () — один из университетов Бразилии.
Учебно-исследовательские подразделения УСП (всего их 40) расположены в 11 кампусах: 4 —  в г. Сан-Паулу, 2 —  в Сан-Карлусе, и по одному в Бауру, Пирасикабе, Пирасунунге, Лорене и в Рибейран-Прету. Среди объектов университета есть 4 заведения здравоохранения, 4 музея, 44 библиотеки и кинотеатр.

Ректором университета является Ваан Акопян.

Среди научных разработок университета телескоп  и кибернетическая рука Kanguera.

Учебно-исследовательские и научные подразделения университета

в Сан-Паулу 
 Художественно-гуманитарное училище/Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)
 Гуманитарно-художественное училище/Escola de Comunicações e Artes (ECA)
 Училище физической культуры и спорта/Escola de Educação Física e Esporte (EEFE)
 Медицинское училище/Escola de Enfermagem (EE)
 Политехническая школа/Escola Politécnica (Poli)
 Факультет архитектуры и градостроительства/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)
 Факультет фармацевтики /Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF)
 Юридический факультет/Faculdade de Direito (FD)
 Факультет экономики, менеджмента и бухгалтерского учёта/Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA)
 Педагогический факультет/Faculdade de Educação (FE)
 Факультет философии, лингвистики и других гуманитарных наук/Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH)
 Факультет медицины/Faculdade de Medicina (FM)
 Ветеринарно-зоотехнический факультет/Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ)
 Факультет одонтологии/Faculdade de Odontologia (FO)
 Факультет общественного здравоохранения/Faculdade de Saúde Pública (FSP)
 Институт астрономии, геофизики и метеорологии/Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG)
 Биологический институт/Instituto de Biociências (IB)
 Институт биомедицинских наук/Instituto de Ciências Biomédicas (ICB)
 Институт электротехники и электроэнергетики/Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE)
 Институт междисциплинарных исследований в науке и культуре/Instituto de Estudos Avançados (IEA)
 Институт истории и культуры Бразилии/Institutos de Estudos Brasileiros (IEB)
 Институт физики/Instituto de Física (IF)
 Геолого-географический институт/Instituto de Geociências (IGc)
 Институт математики и статистики/Instituto de Matemática e Estatística (IME)
 Институт тропической медицины в Сан-Паулу/Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (IMTSP)
 Институт психологии/Instituto de Psicologia (IP)
 Институт химии/Instituto de Química (IQ)
 Институт международных отношений/Instituto de Relações Internacionais (IRI)
 Океанографический институт/Instituto Oceanográfico (IO)

в Бауру 
 Факультет одонтологии в Бауру/Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB)

в Лорене 
 Техническое училище Лорены/Escola de Engenharia de Lorena (EEL)

в Пирасикабе 
 Центр ядерной энергии в сельском хозяйстве/Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena)
 Высшее аграрное училище имени Луиса ди Кейроса/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq)

в Пирасунунге 
 Факультет технологий в животноводстве и пищевой промышленности/Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA)

в Рибейран-Прету  
 Училище физической культуры и спорта в Рибейран-Прету/Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP)
 Медицинское училище в Рибейран-Прету/Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP)
 Факультет фармацевтики, исследований продуктов питания и медицинских анализов в Рибейран-Прету/Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP)
 Юридический факультет в Рибейран-Прету/Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP)
 Факультет экономики, менеджмента и бухгалтерского учёта в Рибейран-Прету/Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP)
 Факультет гуманитарных и естественных наук/Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP)
 Факультет медицины в Рибейран-Прету/Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
 Факультет одонтологии в Рибейран-Прету/Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP)

в Сан-Карлусе  
 Техническое училище Сан-Карлуса/Escola de Engenharia de São Carlos (EESC)
 Институт математики и информатики/Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação (ICMC)
 Институт физики в Сан-Карлусе/Instituto de Física de São Carlos (IFSC)
 Институт химии в Сан-Карлусе/Instituto de Química de São Carlos (IQSC)

в Сан-Себастьяне  
 Центр морской биологии/Centro de Biologia Marinha (Cebimar)

Университет участвует в работе обсерватории Пико дос Диас.

Музеи 
 Музей современного искусства
 Музей Паулиста
 Зоологический музей
 Музей археологии и этнологии
  Университета Сан-Паулу

Галерея

Примечания

См. также 
 Б. С. Шнайдерман (выпускник и преподаватель УСП)
 Фернанду Энрики Кардозу (выпускник УСП)
 Сезар Латтес

Ссылки 
 International Office
  краткая справка об УСП 
 подробная справка об УСП 
 Simon Schwartzman: A Universidade de São Paulo e a questão universitária no Brasil 

Сан-Паулу, Университет
 
Сан-Паулу (штат)